Первомайский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Дербентском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Имени Мичурина.

Население

Состав

Примечания 

Первомайский
Первомайский